De familie 'Clicquot was een Frans geslacht van orgelbouwers, afkomstig uit Parijs, werkzaam in de 17de en 18de eeuw. Het betreft Robert Clicquot, diens zoon Louis en kleinzoon François Henri.

De orgelmakersfamilie Clicquot
Robert Clicquot (Reims, ca. 1645 - Parijs, ca. 1720) kreeg zijn scholing bij zijn schoonbroer Estienne Hénocq. Hij assisteerde zijn schoonbroer bij de bouw van een orgel in de voorlopige slotkapel van Versailles. Hij vestigt zich in Parijs als 'facteur d'orgues du Roy'. In 1710-1711 bouwt hij het orgel in de slotkapel van Versailles (de kast is nog steeds bewaard).

Louis Clicquot (Reims, ca. 1682 - Parijs, 25 november 1760) is de bouwer van het goed bewaard gebleven orgel van Houdan (1732).  Samen met zijn zoon François-Henri  bouwt hij het vijfmanualig orgel in de Église Saint-Roch (Parijs). 

François Henri Clicquot (Parijs, 1732 - Parijs, 24 mei 1790) werd de beroemdste van het geslacht. Hij correspondeerde met andere grote orgelmakers als Carl Joseph Riepp en de Elzasser Gottfried Silbermann.

Literatuur
A.J. GIERVELD, Clicquot, familie, In: Algemene Muziek Encyclopedie. Deel 2, Unieboek, 1980, p.202

Frans orgelbouwer
17e-eeuws kunstenaar
18e-eeuws kunstenaar
Persoon in de 17e eeuw
Persoon in de 18e eeuw